Марк Форстер (співак) ()
 Марк Форстер (режисер) ()